Michael Schneider poderá ser uma referência a:

Michael A. Schneider (n. 1950), um político americano do Nevada;
Michael H. Schneider (n. 1943), juiz federal americano;

Desambiguação